Verkehrsträger steht für:
 Verkehrsträger als Bezeichnung für eine Beförderungsart oder einen Verkehrszweig
 verantwortliche Institutionen im Verkehrswesen, z. B. ÖPNV-Aufgabenträger oder Verkehrsunternehmen